Ладислав Ковач (; , Братислава) — словацкий киберспортсмен, также известный под никнеймом GuardiaN. Профессиональный игрок в Counter-Strike, Counter-Strike: Source и Counter-Strike: Global Offensive. В прошлом, согласно статистике HLTV, являлся одним из самых результативных снайперов в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.

Карьера 

Ладислав впервые попробовал играть в Counter-Strike, когда ему было 8 лет. Примерно через 4 года он начал играть в любительских командах — zTs и notorix. Чуть позже Ладислав со своим братом Францишеком «tri0» Ковачем начал играть в команде IQFIGHTERS, которая вскоре была подписана мультигейминговой организацией Faberi Bellatores. Команда успешно выступала на местных турнирах, однако не показала результатов на международной Counter-Strike-сцене. В 15 лет GuardiaN стал лучшим снайпером Словакии, выиграв турнир формата 1on1, организованный киберспортивным порталом United-Games.

В 2008 году, в связи с отсутствием на местном уровне крупных чемпионатов по 1.6, Ладислав решил попробовать себя в Counter Strike: Source. Он играл в любительской команде Corecell, которая заняла третье место на чемпионате Creative League, и через несколько дней стала частью организации DEFEATERS. Также GuardiaN впервые проявил себя на международной арене, играя на Чемпионате Европы в составе национальной сборной Словакии. Состав DEFEATERS стал одним из самых сильных в чехословацком регионе, однако в январе 2009 года Ковач покинул команду из-за конфликта. Вскоре после этого команда потеряла поддержку организации и полностью распалась. Сам Ладислав перешёл в команду Reason Gaming, которая потеряла двух своих игроков и нуждалась в новом снайпере. Такая замена усилила этот состав, и он принёс немало титулов для своей организации в период 2009—2010 годов.

В 2010 году, после неудачного выступления на DSRack LAN #2, Reason Gaming отказались от сотрудничества с составом, и команда продолжила играть под флагом организации OX ENERMAX. Спустя некоторое время Ковач решает оставить Source и вернуться к игре Counter-Strike 1.6.

Со своей новой командой BEASTS, Ладислав покоряет несколько местных LAN-турниров. Несмотря на успешный старт, уже в апреле 2012 года он завершает свою карьеру, мотивируя это тем, что «потерял вкус к игре».

Через два месяца, в июне 2012 года, Ковач возвращается и играет в составе команды BEASTS на чемпионатах в Чехии, а также едет миксом на чемпионат в Венгрию. В августе он заявляет, что вместе со своей командой намерен попробовать себя в новой версии игры, Counter Strike: Global Offensive. Коллектив подписывает организация eternal PlayerZ. Через несколько месяцев команда переходит под знамёна сербского мультигейминга myDGB.net. GuardiaN и компания заявляют о себе как об одном из сильнейших составов Европы, занимая призовые места на двух крупных чемпионатах. Вскоре 3DMAX анонсируют свой CS:GO дивизион, в который входят игроки из myDGB. После серии неудачных турниров организация распускает команду, и GuardiaN пробует в себя в миксе TCM-Gaming, а затем его приглашают в русскоязычный коллектив Virtus.pro.

После распада Virtus.pro, Ладислав пробует себя в нескольких миксах, но не задерживается ни в одном из них. В декабре 2013 года присоединяется к Natus Vincere.

В июле 2017 года, после серии неудачных турниров, Ковач покидает команду Na’Vi, и уже в августе переходит в интернациональный состав американской организации FaZe Clan.

В составе Reason Gaming 

Первый состав команды:
  Марек «.PhP» Кадек
  Ладислав «GuardiaN» Ковач
  Мартин «UN» Стехлик
  Петр «pR» Новак
  Адам «bazy» Каплер

Второй состав команды
  Марек «.PhP» Кадек
  Ладислав «GuardiaN» Ковач
  Мартин «UN» Стехлик
  Петр «pR» Новак
  Карел «sneix» Павлица

Ковач вступил в ряды британской организации в 2009 году, заменив снайпера Томаша «WT» Хироута. На тот момент команда Reason Gaming уже заняла ряд призовых мест на крупных европейских турнирах. Новый состав дебютировал на онлайн-турнире ESL Major. Несмотря на неудачный старт, Reason без проблем одолели своих соперников в нижней сетке чемпионата, но в полуфинале проиграли французской команде redLine, заняв в результате третье место. Первым крупным турниром для команды стал Multiplay i-Series 36, где присутствовали сильнейшие представители британской Source-сцены. Команда считалась одним из фаворитов турнира, так как являлась вице-чемпионом Multiplay i-Series 35. Reason добрались до финала, где на дополнительных раундах обыграли действующих чемпионов, Team Dignitas. На всех последующих Multiplay i-Series Reason Gaming также занимали призовые места.

Команда была отмечена в рейтингах Heaven Media 2009 «Team of the Year» и «Cadred European Rankings», где заняла первое и третье места соответственно. Команда стала чемпионами таких турниров, как DreamHack, Copenhagen Games и Lan79. Несмотря на хорошие результаты, осенью 2010 года состав был распущен. По слухам, основной причиной разрыва отношений между игроками и менеджментом стала финансовая нестабильность организации: в последнее время у Reason были проблемы со спонсорами, и расходы на команду полностью покрывал инвестор из ОАЭ Ахмед «Nordy» Аль-Муанна своими собственными средствами.

В составе Virtus.pro 
Состав команды:
  Кирилл «ANGE1» Карасёв
  Эмиль «Kucher» Ахундов
  Михаил «Dosia» Столяров
  Сергей «Fox» Столяров
  Ладислав «GuardiaN» Ковач

Впервые за Virtus.pro Ковач сыграл 28 мая на RaidCall EMS One Cup #3, заменив Даурена «AdreN» Кыстаубаева, который не смог принять участие в турнире из-за проблем с компьютером. Через несколько дней GuardiaN также выступил стендином, но уже в рамках FACEIT CUP. 6 мая 2013 года на сайте организации Virtus.pro появилось сообщение о том, что AdreN решил покинуть команду. В тот же день состоялся анонс нового состава с GuardiaN. Коллектив успешно выступил на 5 турнирах и вошёл в десятку лучших команд по статистике портала hltv.org. 18 июля, в связи с уходом Кирилла «ANGE1» Карасёва и Михаила «Dosia» Столярова в организацию Astana Dragons, состав организации Virtus.pro по CS:GO был расформирован.

В составе Natus Vincere 

Первый состав команды
  Даниил «Zeus» Тесленко
  Сергей «starix» Ищук
  Иоанн «Edward» Сухарёв
  Ладислав «GuardiaN» Ковач
  Денис «seized» Костин

Второй состав команды
  Даниил «Zeus» Тесленко
  Иоанн «Edward» Сухарев
  Ладислав «GuardiaN» Ковач
  Денис «seized» Костин
  Егор «flamie» Васильев
  Сергей «starix» Ищук (тренер)

Третий состав команды
  Александр «s1mple» Костылев
  Иоанн «Edward» Сухарев
  Ладислав «GuardiaN» Ковач
  Денис «seized» Костин (капитан)
  Егор «flamie» Васильев
  Андрей «Andi» Прохоров (тренер)

Четвёртый состав команды
  Александр «s1mple» Костылев
  Денис «electronic» Шарипов
  Ладислав «GuardiaN» Ковач
  Кирилл «Boombl4» Михайлов (капитан)
  Егор «flamie» Васильев
  Андрей «B1ad3» Городенский (тренер)

Текущий состав команды
  Александр «s1mple» Костылев
  Денис «electronic» Шарипов
  Илья «Perfecto» Залуцкий
  Кирилл «Boombl4» Михайлов (капитан)
  Егор «flamie» Васильев
  Андрей «B1ad3» Городенский (тренер)
  Ладислав «GuardiaN» Ковач (выставлен на трансфер)

2013 
В 2013 году Na’Vi не выиграла ни одного турнира и заработала менее десятка призовых мест. Летом коллектив покинули ключевые игроки: снайпер Егор «markeloff» Маркелов и лучший стрелок команды Иоанн «Edward» Сухарёв. Молодые игроки Денис «seized» Костин и Антон «kibaken» Колесников не смогли сильно улучшить результаты команды на международной арене: год завершился полным провалом на мажор-турнире DreamHack Winter 2013. В декабре 2013 года организации приняла решение пригласить к себе GuardiaN’а, который последние пять месяцев не мог найти для себя стабильную команду, а также Edwarda’а, которого выгнали из Astana Dragons.

Анонс состава состоялся 9 декабря. В тот же день составу предстояло сыграть 4 онлайн-матча в рамках SLTV StarSeries Season VIII, из которых Na’Vi смогли выиграть два. По результатам онлайн-квалификаций команда заняла шестое место в ладдере и не смогла выйти на LAN-финалы. Однако благодаря отказу от участия LGB и Clan-Mystik, Na’Vi получили слот и одержали второе место на своём дебютном лане.

2014 
Команда долгое время показывала нестабильную игру. Состав смог попасть на мажор EMS One Katowice 2014 через СНГ-квалификации, но LAN-ctrwbb Na’Vi не вышли из группы.

Свой первый титул они получили в мае на SLTV StarSeries. С переменным успехом команда играет онлайн- и LAN-турниры, однако это не приносит других весомых достижений в первой половине года.

В августе Na’Vi вновь приняли участие на мажоре, ESL One Cologne. Они успешно выходят из группы и обеспечивают себе слот на следующем турнире. В октябре команда получила свой второй титул, одержав победу на Game Show League, заняли четвёртое место на чемпионате мира Electronic Sports World Cup и вошли в топ-4 на последнем мажоре года, DreamHack Winter 2014. GuardiaN занял одиннадцатую строчку в рейтинге от HLTV.org, став единственным игроком из своей команды, попавшим в топ 20.

2015 
На ESL One Katowice 2015 Na’Vi смогли выйти из группы, но завершили выступление в четвертьфинале. После этого Сергей «starix» Ищук принял решение об уходе из игрового состава и стал его тренером. Ищука заменил Егор «flamie» Васильев. В апреле 2015 года Na’Vi заняли первое место на крупном лане в Кёльне, а в июле стали чемпионами мира по версии Electornic Sports World Cup. Команда также выиграла на SLTV StarSeries XIII и онлайн-турнире CS:GO Champions League Season 1. Тем не менее на очередном мажоре команда снова остаётся на уровне топ-8.

Далее Na’Vi провалили отборочные на ESL ESEA Season 1, завершили турнир Counter Pit на четвёртом месте, а организаторы лана в Словении, на котором они занимают второе место, отказываются выплачивать гонорар. В ноябре команда впервые смогла попасть в финал мажора и занять второе место. Они также успешно выступают на IEM San Jose и ESL ESEA. К концу года Na’Vi становятся топ-3 мира по версии HLTB.org.

Сам Ковач также был отмечен на высоких позициях в нескольких рейтингах: HLTV.org поставили его на вторую строчку в своём топе, сообщество GosuGamers.net назвало его снайпером года, а игра GuardiaN’а против команды Titan попала в список лучших хайлайтов года.

В общей сложности команда Na’Vi заработала за год более 350 тысяч долларов.

В составе FaZe Clan 

Первый состав команды:
  Ховард «rain» Найгард
  Олоф «olofmeister» Кайбер
  Финн «karrigan» Андерсен
  Никола «NiKo» Ковач
  Ладислав «GuardiaN» Ковач
  Роберт «RobbaN» Дальстрём (тренер)

Второй состав команды:
  Ховард «rain» Найгард
  Олоф «olofmeister» Кайбер
  Даурен «AdreN» Кыстаубаев
  Никола «NiKo» Ковач
  Ладислав «GuardiaN» Ковач
  Янко «YNk» Паунович (тренер)
Третий состав команды:
  Ховард «rain» Найгард
  Олоф «olofmeister» Кайбер
  Никола «NiKo» Ковач
  Филип «NEO» Кубский
  Ладислав «GuardiaN» Ковач
  Янко «YNk» Паунович (тренер)

3 августа 2017 года GuardiaN перешёл в FaZe Clan, заменив снайпера команды, Алекси «allu» Ялли. Одновременно к команде присоединился звёздный шведский игрок, многократный чемпион мира Олоф «olofmeister» Кайбер, заменивший Фабьена «kioShiMa» Фье. 13 мая 2019 года FaZe Clan покинул Даурен «AdreN» Кыстаубаев по согласию обеих сторон. В команду пришёл польский игрок Филип «NEO» Кубский, встав на роль временного капитана и заменив Николу «NiKo» Ковача.

Достижения

Список призовых мест

Личные достижения 

 Номинирован на премию Heaven Media Awards CounterStrike: Source Player of the Year 2009 от Heaven Media
 Третье место в голосовании Heaven Media Awards CounterStrike: Source Player of the Year 2009
 Десятая строчка в рейтинге Top 20 players of 2013 по версии HLTV.org и esportsventure.com
 Одиннадцатая строчка в рейтинге Top 20 players of 2014 по версии HLTV.org и xtrfy
 Журналист Данкан «Thorin» Шилдс поставил его на седьмую строчку в своём рейтинге Thorin’s TOP 20 CS:GO Players of all-time (2015)
 Третья строчка в рейтинге The 10 best CS:GO players in the world по версии PCGAMER (2015)
 Награда AWPer of the Year по версии theScore eSports (2015)
 Номинирован на премию GosuGamers Awards 2015: Player of the Year от GosuGamers.net
 Второе место в голосовании GosuGamers Awards 2015: Player of the Year от GosuGamers.net
 Номинирован на премию GosuGamers Awards 2015: AWP player of the Year от GosuGamers.net
 Первое место в голосовании GosuGamers Awards 2015: AWP player of the Year от GosuGamers.net
 Восьмое место в списке Top 10 Frag Highlights of 2015 по версии HLTV.org
 Вторая строчка в рейтинге Top 20 players of 2015 по версии HLTV.org и EGB.com
 Номинирован на премию CS:GO GosuAwards 2016: AWPer of the Year от GosuGamers.net
 Третье место в голосовании CS:GO GosuAwards 2016: AWPer of the Year от GosuGamers.net
 Четвёртое место в списке Top 10 Highlights of 2016 по версии HLTV.org
 Семнадцатая строчка в рейтинге Top 20 players of 2016 по версии HLTV.org и EGB.com
 Девятая строчка в рейтинге Top 20 players of 2017 по версии HLTV.org и EGB.com
 Третье место в списке Top 10 Frag Highlights of 2018 по версии HLTV.org
 Одиннадцатая строчка в рейтинге Top 20 players of 2018 по версии HLTV.org и EGB.com

MVP 

 Multiplay Insomnia 36 (2009)
 Lan79 (2009)
 Game Show League (2014)
 ESL Pro League Winter (2015)
 SLTV StarSeries XIII (2015)
 Electronic Sports World Cup (2015)
 Intel Extreme Masters San Jose (2015)
 Counter Pit League Season 2 (2016)
 IEM Sydney 2018 (2018)
 ELEAGUE CS:GO Invitational 2019 (2019)

Команды 
За свою карьеру Ладислав выступал за:
  IQFIGHTERS, 2006, 2007
  faberi Bellatores, 2007
  Corecell, 2008
  DEFEATERS, 2008
  Сборная Словакии, 2008 — настоящее время
  Reason Gaming, 2008—2010
  Shockwave, 2009
  OX ENERMAX, 2011
  Spray!, 2011
  BEASTS (также известны как SGC.BEASTS), 2011—2012
  KrakenRiders, 2012
  eternal PlayerZ, 2012
  myDGB.net (также известны как Damage Gamers Belgrade), 2012—2013
  3DMAX, 2013
  TCM-Gaming, 2013
  Virtus.pro, 2013
  Generation of Miracles, 2013
  eSuba (также известны как eSuba.INTEL), 2013
  Nostalgie, 2013
  TOPTOPTOP, 2013
  ANBU, 2013
  Natus Vincere, 2013—2017
  nEophyte, 2015 (stand-in)
  FaZe Clan, 2017—2019
  Natus Vincere, 2019
  IQFIGHTERS, 2020
  Dignitas, 2020

Факты 
GuardiaN является единственным профессиональным игроком в CS:GO, который на протяжении 6 лет попадал в ежегодный топ-20 по версии HLTV.org. Ближайшим к нему конкурентом по этому показателю был французский снайпер kennyS, однако его серия прервалась в 2018 году.

Примечания 

Киберспортсмены Словакии
Профессиональные игроки в Counter-Strike: Source
Профессиональные игроки в Counter-Strike: Global Offensive